Esco di rado e parlo ancora meno () — студийный альбом итальянского певца и актёра Адриано Челентано, выпущенный 10 ноября 2000 года лейблом Clan Celentano.

Об альбоме

История создания и выход 
Спустя год после выхода своего предыдущего альбома, Io non so parlar d'amore (количество проданных копий которого превысило двухмиллионный рубеж), Адриано Челентано решил продолжить сотрудничество со своими традиционными партнёрами — композитором Джанни Белла и поэтом Моголом, записав данный диск. Это вторая по счёту их совместная работа. Однако в альбоме есть две песни, написанные другими авторами — композиторами Карло Маццони и Ивано Фоссати.

В результате диск получился успешным — в 2001 году он получил статус «платинового». Кроме того, было продано около 1 800 000 копий, хотя в момент выхода предыдущий альбом, Io non so parlar d’amore, всё ещё оставался в пятидесятке самых продаваемых альбомов Италии. Обложка альбома целиком состоит из текста, на ней отсутствует фото исполнителя. К официальному изданию также прилагается буклет с текстами песен и фотографиями, сделанными во время записи.

На две песни из этого альбома были сняты клипы: на «Per averti» и на «Quello che non ti ho detto mai». На YouTube видеоклип «Per averti» имеет около двадцати миллионов просмотров.

Художественные особенности 
Большинство композиций альбома представляют собой такие музыкальные стили, как поп-рок и итало-диско. Исключение составляют лишь философская композиция «Io sono un uomo libero» (), в которой исполнитель рассуждает о своём месте в современном мире, и скорбная «Il figlio del dolore» (), которую певец исполнил совместно с певицей Надой. Открывающая альбом песня «Per averti» () представляет собой приятное и мелодичное итало-диско.

Заключительный трек «Index» не является самостоятельной песней, а представляет собой попурри из некоторых фрагментов предыдущих композиций. Название альбома совпадает с первой строкой текста песни «Io sono un uomo libero».

Телевидение 
Как и в случае с предыдущим альбомом Io non so parlar d'amore, в 2001 году Адриано Челентано вёл на канале RAI Uno новое телешоу — 125 milioni di caz…te, что в смягчённом переводе означает «125 тонн отборной фигни». Передача состояла из нескольких выпусков. Певец выступал в качестве ведущего, а также исполнял песни, в том числе и из данного альбома. Кроме того, в рамках шоу транслировался детективный сериал «Инспектор Глюк», где Челентано сыграл главную роль.

В одном из выпусков данного шоу произошёл неприятный случай. Во время номера с Дарио Фо, известным итальянским драматургом, Челентано неудачно подпрыгнул, упал и сломал ногу. Но, несмотря на этот факт, программа не была закрыта, и певцу пришлось вести последующие выпуски с гипсом на ноге.

Список композиций

Синглы 
 «Per averti»;
 «Ti prenderò»;
 «Il figlio del dolore».

Участники записи 
 Адриано Челентано () — вокал;
 Морено Феррара (), Паола Фолли () — бэк-вокал;
 Джанни Белла — бэк-вокал в песнях «Apri il cuore» и «Tir»;
 Ансамбль «The Bulgarian Voices (Angelite)» — хор (дорожка 11);
 Леле Мелотти () — ударные;
 Пьеро Микелатти () — бас;
 Майкл Томпсон () — гитара;
 Фио Дзанотти () — аранжировка, клавишные.

Чарты и сертификации

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

  
  
  
 
 Esco di rado e parlo ancora meno на Яндекс. Музыке

Альбомы Адриано Челентано
Альбомы Италии
Поп-альбомы